Euthymios II. ist der Name folgender Personen:
 Euthymios II. (Jerusalem), orthodoxer Patriarch von Jerusalem ab 1195
 Euthymios II. (Konstantinopel), Patriarch von Konstantinopel (1410–1416)